Шмидт, Макс:
 Шмидт, Макс (1874—1950) — немецкий антрополог и этнограф.
 Шмидт, Макс (1834—1888) — немецкий естествоиспытатель.
 Шмидт, Макс (1818—1901) — немецкий живописец.